Lüchow (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Lüchow (Wendland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Landkreis Lüchow-Dannenberg, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen